Kateryna () ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

Kateryna ist eine ukrainische Form des Vornamen Katharina. Ähnliche Formen aus Osteuropa ohne den Buchstaben h sind Katarina und Katerina.

Namensträgerinnen 
 Kateryna Babkina (* 1985), ukrainische Dichterin und Schriftstellerin
 Kateryna Bilokur (1900–1961), ukrainische Malerin und Künstlerin
 Kateryna Bondarenko (* 1986), ukrainische Tennisspielerin
 Kateryna Burmistrowa, (* 1979), ukrainische Ringerin
 Kateryna Derun (* 1993), ukrainische Speerwerferin
 Kateryna Hryhorenko (* 1985), ukrainische Skiathletin
 Kateryna Handsjuk (1985–2018), ukrainische Bürgerrechts-Aktivistin
 Kateryna Juschtschenko (1919–2001), ukrainisch-sowjetische Mathematikerin und Kybernetikerin
 Kateryna Kalytko (* 1982), ukrainische Schriftstellerin
 Kateryna Karsak (* 1985), ukrainische Diskuswerferin
 Kateryna Klymjuk (* 1995), ukrainische Leichtathletin
 Kateryna Koslowa (* 1994), ukrainische Tennisspielerin
 Kateryna Kremko (* 1987), ukrainische DJ und Musikproduzentin aus Kiew
 Kateryna Kuryschko (* 1949), sowjetische Kanutin
 Kateryna Lahno, ehemalige Schreibweise von Jekaterina Alexandrowna Lagno (* 1989), ukrainisch-russische Schachspielerin
 Kateryna Monsul (* 1981), ukrainische Fußballschiedsrichterin
 Kateryna Perepechaeva (* 1991), weißrussische Billardspielerin
 Kateryna Polowyntschuk (* 1995), ukrainische Billardspielerin
 
 Kateryna Serebrjanska (* 1977), ukrainische Sportgymnastin
 Kateryna Stezenko (* 1982), ukrainische Marathonläuferin
 Kateryna Tabaschnyk (* 1994), ukrainische Hochspringerin
 Kateryna Tarassenko (* 1987), ukrainische Ruderin
 Kateryna Timokhina (* 1989), Schweizer Violinistin und Pädagogin
 Kateryna Zesselskaja (* 1989), ukrainische Skiathletin

Weiblicher Vorname
Ukrainischer Personenname